KOS o Kos puede referirse a:
 Cos o Kos, una isla griega del Dodecaneso;
 KOS Media, una empresa multimedia situada en Kent (Inglaterra);
 Daily Kos, un blog estadounidense de política;
 Kontraobaveštajna služba, el servicio de contrainteligencia del Ejército Popular Yugoslavo;
 Aeropuerto Internacional de Sihanoukville (Camboya), por su código IATA.